La saison 2012-2013 du Championnat de Brunei de football est la septième édition du championnat national de première division à Brunei. Les dix meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent une seule fois. Il n'y a ni promotion ni relégation en fin de saison.

C'est l'Indera Football Club qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, ne devançant le MS ABDB qu'à la faveur d'une meilleure différence de buts. C'est le tout premier titre de champion du Brunei de l'histoire du club.

Cette édition du championnat a été précédée d'une phase de qualification entre tous les clubs du pays. En effet, à la suite de l'adhésion de Brunei au sein de la FIFA, le championnat a été interrompu durant l'édition 2011 et une phase préliminaire a été nécessaire afin de déterminer les dix formations pouvant s'aligner lors de l'édition 2012-2013.

Les clubs participants

Compétition

Phase de qualification 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Brunei de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Brunei de football
Brunei
2012 à Brunei
2013 à Brunei